Le terme de siège de Longwy ou bataille de Longwy peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Siège de Longwy (1792) qui opposa les troupes françaises aux troupes prussiennes pendant les guerres de la première coalition
 Siège de Longwy (1815) par les troupes du prince de Hesse-Hombourg
  du  au , durant la guerre franco-allemande
 Bataille de Longwy (1914) du 22 au  durant la Première Guerre mondiale.
 Siège de Longwy (1914) du 10 au  durant la Première Guerre mondiale.
 Bataille de Longwy (1940) du 10 au  durant la Seconde Guerre mondiale.

Notes, sources et références 

Longwy